Серена Вилијамс је седми пут освојила турнир. У финалу је савладала Анџелик Кербер са 7:5, 6:3. Вилијамсовој је ово била 22. гренд слем титула у појединачној конкуренцији, чиме се изједначила са Штефи Граф.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Извори 

Резултати такмичења на сајту wimbledon.com

Вимблдон 2016.
Вимблдон — жене појединачно